Bratoljubiwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bratoljubiwka (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Bratoljubiwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Bratoljubiwka (Dolynska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska
 Bratoljubiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Bratoljubiwka (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Bratoljubiwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol